Op de US Open 2015 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 2 tot en met 11 september 2015.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Sania Mirza en Bruno Soares waren het eerste reekshoofd. Reeds in hun openings­partij werden zij uitgeschakeld door Hlaváčková/Kubot.

Het als vierde geplaatste duo Martina Hingis / Leander Paes won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Amerikaanse koppel Bethanie Mattek-Sands en Sam Querrey in de match-tiebreak. Het was hun derde gezamenlijke titel, alle in 2015. Hingis en Paes werden het eerste gemengde koppel in meer dan veertig jaar dat drie van de vier grandslamtoernooien in één jaar won. Hingis had daarnaast al een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Paes zes.

Het Nederlandse team Michaëlla Krajicek en Jean-Julien Rojer, dat als vijfde in de plaatsingslijst stond, meldde zich evenwel voor aanvang van het toernooi af.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2015